Kostelů zasvěcených Panně Marii je více:

katedrály
 Katedrála Panny Marie – více kostelů

baziliky
 Bazilika Panny Marie – více kostelů

kostely
 Kostel Panny Marie (Broumov)
 Kostel Panny Marie (Castell i Platja d'Aro)
 Kostel Panny Marie (Cazorla)
 Kostel Panny Marie (Černá Voda)
 Kostel Panny Marie (Dolní Kounice)
 Kostel Panny Marie (Gruň)
 Kostel Panny Marie (Klášterec nad Ohří)
 Kostel Panny Marie (Kolín nad Rýnem)
 Kostel Panny Marie (Lehnice)
 Kostel Panny Marie (Opočno)
 Kostel Panny Marie (Olius)
 Kostel Panny Marie (Peramola)
 Kostel Panny Marie (Pirna)
 Kostel Panny Marie (Praha) – více kostelů
 Kostel Panny Marie (Shetlandy)
 Kostel Panny Marie (Stralsund)
 Kostel Panny Marie (Telč)
 Kostel Panny Marie (Tis)
 Kostel Panny Marie (Trnov)
 Kostel Panny Marie (Zdoňov)

kostely se zasvěcením upřesněným přívlastkem za Panny Marie
 Kostel Panny Marie Andělské – více kostelů
 Kostel Panny Marie Bolestné – více kostelů
 Kostel Panny Marie Dobré rady – více kostelů
 Kostel Panny Marie Karmelské – více kostelů
 Kostel Panny Marie Královny – více kostelů
 Kostel Panny Marie Královny andělů – více kostelů
 Kostel Panny Marie Lurdské – více kostelů
 Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci – více kostelů
 Kostel Panny Marie Pomocné – více kostelů
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – více kostelů
 Kostel Panny Marie Růžencové – více kostelů
 Kostel Panny Marie Sněžné – více kostelů
 Kostel Panny Marie Těšitelky – více kostelů
 Kostel Panny Marie Utěšitelky – více kostelů

kostely s jinak upřesněným typem zasvěcení
 Kostel Jména Panny Marie – více kostelů
Kostel Korunování Panny Marie (Žatec)
 Kostel Matky Boží – více kostelů
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie – více kostelů
 Kostel Narození Panny Marie – více kostelů
 Kostel Navštívení Panny Marie – více kostelů
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – více kostelů
 Kostel Obětování Panny Marie – více kostelů
 Kostel Zvěstování Panny Marie – více kostelů

kostely s názvem upřesněným místním pojmenováním
 Kostel Panny Marie Humberské (Krasonice)
 Kostel Panny Marie Na Náměti (Kutná Hora)
 Kostel Panny Marie na Slovanech (Praha)
 Kostel Panny Marie pod řetězem (Praha)
 Kostel Panny Marie před Týnem (Praha)
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné u alžbětinek (Praha)
 Kostel Panny Marie V trní (Brno-Tuřany)

spoluzasvěcení
 Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského – U Jezulátka na Malé Straně v Praze
 Kostel Panny Marie a Růženy Limské
 Kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého – v Praze na Karlově (Nové Město)
 Kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie (Liběšice)
 Kostel svatého Mořice a Panny Marie (Řevnice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola – v Brně

Zasvěcení Panně Marii v jiných jazycích
V německy mluvících zemích se používá název Frauenkirche:
 Frauenkirche (Drážďany)
 Kostel Panny Marie (Halle) (Marktkirche Unser Lieben Frauen)

Ve francouzsky mluvících zemích se používá název Notre Dame:
 Katedrála Notre-Dame – více kostelů

Santa Maria v některých románských zemích (Itálie, Španělsko, Portugalsko):
 kostel Santa Maria – více kostelů

Související články 
 Kaple Panny Marie